Die Brasil Open 2002 waren ein Tennisturnier, welches vom 9. bis 15. September 2002 in Costa do Sauípe stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden der President’s Cup in Taschkent sowie die Open Romania in Bukarest ausgetragen, die wie die das Turnier in Costa do Sauípe zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Vorjahressieger im Einzel war der Tscheche Jan Vacek, der dieses Jahr nicht am Turnier teilnahm. Es gewann der Favorit des Vorjahres und Lokalmatador Gustavo Kuerten, der dieses Jahr nur an Position 6 gesetzt war. Er setzte sich im Finale gegen den Argentinier Guillermo Coria in drei Sätzen durch. Er gewann den einzigen Titel der Saison sowie den 17. Titel seiner Karriere.
Die Vorjahressieger im Doppel, Enzo Artoni und Daniel Melo, traten dieses Jahr nicht gemeinsam an; nur Melo spielte und schied mit seinem Partner in der ersten Runde aus. Die ungesetzten Scott Humphries und Mark Merklein schlugen im Finale die mit einer Wildcard gestarteten Brasilianer Kuerten und André Sá in zwei Sätzen und gewannen damit ihren einzigen gemeinsamen Titel. Für Humphries war es der dritte und letzte, für Merklein der zweite Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 546.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 571.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 0,2 MB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 0,1 MB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Costa do Sauípe